Стефан Перссон:
 Перссон, Стефан (род. 1947) — шведский предприниматель, председатель совета директоров и крупнейший акционер компании H&M.
 Перссон, Стефан (род. 1954) — шведский хоккеист, защитник, 4-кратный обладатель Кубка Стэнли
  (род. 1967) — шведский пловец, участник Олимпийских игр 1988 года